Строка — ряд знаков, написанных или напечатанных в одну линию.

Строка может также означать:
 Строковый тип — тип данных в программировании.
 Строка (река) — река в Свердловской области.
 Строка — народное название овода, в особенности бычьего овода (Hypoderma bovis)